Miranda de Azán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miranda de Azán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Miranda de Azán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar